1-й розыгрыш женской волейбольной Евролиги — международного турнира по волейболу среди женских национальных сборных стран-членов ЕКВ — прошёл с 22 мая по 12 июля 2009 года в 20 городах 8 стран с участием 8 команд. Финальный этап был проведён в Кайсери (Турция). Победителем турнира стала сборная Сербии.

Команды-участницы 
Болгария, Великобритания, Греция, Испания, Румыния, Сербия, Турция, Франция.

Система проведения розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном этапе 8 команд-участниц были разбиты на две группы. В группах команды играли с разъездами в два круга спаренными матчами. По две лучшие сборные вышли в финальный этап и по системе плей-офф разыграли призовые места.

Предварительный этап 
 22 мая — 28 июня

Группа А 

23—24 мая.  Габрово.
 Болгария — Испания 0:3 (23:25, 20:25, 20:25); 3:1 (25:21, 25:17, 19:25, 30:28).

23—24 мая.  Суботица.
 Сербия — Греция 3:0 (25:21, 25:14, 25:15); 3:1 (20:25, 25:23, 25:20, 25:20).

29—30 мая.  Альбасете.
 Испания — Греция 3:0 (25:13, 25:22, 25:19); 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).

30—31 мая.  Габрово.
 Болгария — Сербия 1:3 (25:16, 24:26, 16:25, 18:25); 3:2 (25:21, 21:25, 25:18, 22:25, 18:16).

5—6 июня.  Кастория.
 Греция — Болгария 2:3 (11:25, 27:25, 25:23, 9:25, 10:15); 1:3 (16:25, 19:25, 25:23, 17:25).

5—6 июня.  Ниш.
 Сербия — Испания 3:0 (25:12, 25:15, 30:28); 3:0 (25:23, 25:15, 25:19).

12—13 июня.  Мурсия.
 Испания — Сербия 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:18); 0:3 (15:25, 20:25, 17:25).

13—14 июня.  Габрово.
 Болгария — Греция 3:0 (25:12, 25:14, 25:11); 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

19—20 июня.  Драма.
 Греция — Испания 3:2 (25:23, 36:34, 15:25, 21:25, 15:10); 0:3 (22:25, 23:25, 22:25).

19—20 июня.  Обреновац.
 Сербия — Болгария 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 27:25); 3:2 (25:20, 19:25, 26:24, 16:25, 15:8).

26—27 июня.  Мадрид.
 Испания — Болгария 3:2 (22:25, 25:20, 14:25, 25:14, 15:8); 2:3 (25:23, 20:25, 18:25, 25:19, 11:15).

26—27 июня.  Ламия.
 Греция — Сербия 0:3 (11:25, 14:25, 9:25); 0:3 (17:25, 20:25, 15:25).

Группа В 

22—23 мая.  Констанца.
 Румыния — Турция 3:2 (14:25, 25:20, 15:25, 25:18, 15:12); 3:0 (25:22, 25:23, 25:12).

23—24 мая.  Кале.
 Франция — Великобритания 3:0 (25:22, 25:12, 25:11); 3:0 (25:21, 25:18, 25:18).

30—31 мая.  Констанца.
 Великобритания — Турция 1:3 (17:25, 25:21, 17:25, 23:25); 0:3 (15:25, 18:25, 20:25).

30—31 мая.  Сен-Дье-де-Вож.
 Франция — Румыния 3:0 (25:16, 25:14, 25:23); 3:1 (27:25, 25:15, 19:25, 25:19).

6—7 июня.  Констанца.
 Румыния — Великобритания 3:0 (25:21, 25:17, 25:11); 3:0 (25:12, 25:23, 25:22).

6—7 июня.  Анкара.
 Турция — Франция 3:1 (25:21, 24:26, 25:16, 25:18); 3:0 (25:20, 25:17, 27:25).

12—13 июня.  Виши.
 Франция — Турция 0:3 (21:25, 20:25, 23:25); 1:3 (15:25, 17:25, 27:25, 24:26).

13—14 июня.  Эдинбург.
 Великобритания — Румыния 1:3 (21:25, 23:25, 25:20, 20:25); 0:3 (17:25, 13:25, 21:25).

20—21 июня.  Констанца.
 Румыния — Франция 2:3 (25:22, 23:25, 15:25, 25:22, 7:15); 3:2 (14:25, 25:20, 25:16, 22:25, 18:16).

20—21 июня.  Амасья.
 Турция — Великобритания 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:22); 3:0 (25:11, 25:12, 25:14).

27—28 июня.  Норидж.
 Великобритания — Франция 0:3 (19:25, 18:25, 16:25); 0:3 (21:25, 19:25, 14:25).

27—28 июня.  Амасья.
 Турция — Румыния 3:0 (25:22, 25:19, 30:28); 3:1 (20:25, 25:16, 25:18, 25:19).

Финальный этап 
 Кайсери

Полуфинал 
11 июля
 Сербия — Франция 3:2 (25:21, 25:15, 21:25, 18:25, 15:10)
 Турция — Болгария 3:1 (25:13, 26:24, 24:26, 25:21)

Матч за 3-е место 
12 июля
 Болгария — Франция 3:0 (25:23, 25:23, 26:24).

Финал 
12 июля
 Сербия — Турция 3:2 (32:34, 17:25, 25:20, 25:23, 17:15).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Саня Малагурски, Тияна Малешевич, Оливера Медич, Брижитка Молнар, Надя Нинкович, Анджелка Пантович, Александра Петрович, Мария Пуцаревич, Нина Росич, Наташа Шеварика, Бояна Живкович. Главный тренер — Зоран Ковачич.

 : Наз Айдемир, Дуйгу Баль, Дениз Хакйемез, Неслихан Дарнель, Эда Эрдем, Эсра Гюмюш, Гюлден Каялар, Гёзде Кырдар-Сонсырма, Ипек Сороглу, Седа Токатиоглу, Нихан Йелдан. Главный тренер — Алессандро Кьяппини.

 : Радостина Читигой, Любка Дебарлиева, Мария Филипова, Страшимира Филипова, Габриэла Коева, Елена Колева, Илияна Петкова, Таня Сабкова, Радосвета Тенева, Эвелина Цветанова, Ева Янева, Цветелина Заркова. Главный тренер — Драган Нешич.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Неслихан Дарнель 
 Лучшая нападающая:  Александра Петрович
 Лучшая блокирующая:  Надя Нинкович
 Лучшая на подаче:  Мириам Клостер
 Лучшая связующая:  Пелин Челик
 Лучшая либеро:  Мария Филипова
 Самая результативная:  Неслихан Дарнель

Ссылки 
 cev.eu 
 Архив волейбольных результатов

Волейбольная Евролига
Евролига